Austin Group bezeichnet:

 Austin Group, eine Arbeitsgruppe zur Betreuung der Single Unix Specification, siehe The Austin Common Standards Revision Group
 The Austin Group Energy (TAGE), ein texanisches Energie-Unternehmen